Riegel steht für:
 Riegel (Beschlag), eine bewegbare Vorrichtung zum Verschluss von Türen, Läden, Fenstern, Truhen usw.
 Riegelstellung (Militär), eine defensive militärische Stellung
 Riegel (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 eine Form oder Größenordnung von Lebensmitteln, Beispiele: Schokoriegel, Müsliriegel
 Riegel (Bauteil), im Fachwerkbau der waagerechte Balken als Verbindung der senkrechten Stützen, deshalb in der Schweiz Riegelhaus
 Automobiles Riegel, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Riegelstellung (Feuerwehr), eine Methode der Brandbekämpfung
 Riegel-Handy, klassische Bauform eines Mobiltelefons, siehe Mobiltelefon #Bauarten
 Speicherriegel, ein Speicherbaustein für Computer, siehe Arbeitsspeicher
 Riegel, ein altes Kohlen-Volumenmaß in Osnabrück, siehe Balg (Einheit) 
 Riegel, mechanische Zungenüberwachungeinrichtung einer Eisenbahnweiche 
 in der Neuroanatomie, der am weitesten hinten gelegenen Punkt der Rautengrube, siehe Obex

Riegel ist der Name folgender Orte:
 Riegel am Kaiserstuhl, Gemeinde in Baden-Württemberg
 Riegel (Lohsa), Ortsteil der Gemeinde Lohsa im Landkreis Bautzen, Sachsen
 Riegel (Neresheim), Wohnplatz in der zentralen Stadtteilgemarkung von Neresheim, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Riegel (Gemeinde Litzelsdorf), Ortsteil von Litzelsdorf, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Riegel (Gemeinde Markt Allhau), Ortsteil von Markt Allhau, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Riegel (Gemeinde Sieggraben), Ortsteil der Gemeinde Sieggraben, Bezirk Mattersburg, Burgenland

Siehe auch:

 Rigel (Begriffsklärung)
 Riegl
 Rigl
 Rygel